Финансово-промышленная корпорация «DMS» — украинская финансово-промышленная группа, объединяющая более 30 предприятий Донецкой области Украины.

Руководство ФПК «DMS» 
 Андрей Николаевич Алеша — президент
 Наталья Леонидовна Рудюк — первый вице-президент
 Олег Андреевич Кутыркин — вице-президент
 Андрей Валерьевич Пампура — вице-президент
.

Деятельность ФПК «DMS»

Металлургия 

Дочерние предприятия ООО «ДонМеталСбыт» — ДП «Металинвест» и ДП «Стальинвест» — осуществляют оптово-розничную торговлю металлопродукцией и металлопрокатом; закупку, переработку и реализацию черных и цветных металлов; реализацию горюче-смазочных материалов, угля, кокса.

Предприятия работают напрямую с Государственным агентством по управлению государственным материальным резервом Украины (Госрезерв), занимаются экспортными поставками металлопродукции в Россию.

Также в структуре ФПК «DMS»с целью реализации масштабного инвестиционного проекта создано ЗАО «Мини-металлургический завод „ДМС“. На его производственной базе планируется организация полного цикла сталеплавильного и прокатного производства объемом до 500 тыс. тонн сортового проката в год.

Угледобыча и добыча полезных ископаемых 

В производственную структуру  финансово-промышленной корпорации «DMS» входит действующий шламонакопитель мелких фракций каменного угля марки «Т» в Донецкой области. В активах предприятия — 1,4 млн.м куб. (2 млн.т) промышленных запасов, а также производственный комплекс по добыче и обезвоживанию шламов.

В настоящее время (2010 год) ведется опытно-промышленная разработка месторождения гранитов, расположенного на расстоянии 0,5 км на юго-запад от села Дидковичи на северо-востоке Коростенского района Житомирской области.

Площадь лицензионного участка превышает 16 га. По степени радиоактивности Дидковичское месторождение относится к 1 группе — гранит и изделия из него могут использоваться во всех видах строительства без ограничения. Средняя мощность не измененных гранитов на месторождении — 25,9 м.

Корпорацией разработан инвестиционный проект по строительству нового экспериментального угледобывающего предприятия на участке шахты «Штеровская», входящей в состав Ореховского геолого-промышленного района Донбасса (Луганская область). Ожидаемый объем ежегодной добычи составляет 440 тыс. тонн. В соответствии с классификационными показателями, угли пластов относятся к марке А (антрацит) и могут использоваться как энергетическое сырьё.

Программой развития ФПК «DMS» предусмотрена опытно-промышленная добыча на месторождениях:
 мела: прогнозные запасы мела — 1,8 млн тонн, запасы фосфоритов — 50 тыс. тонн;
 гранита: запасы гранита — 32,7 млн м. куб.;
 гранитного щебня: запасы — 18 млн м. куб.

Производство оборудования 

В составе ФПК «DMS» работает один из старейших заводов Донбасса — Донецкий завод коммунального машиностроения, основанный в 1896 году. Сегодня это современное инновационное производство замкнутого цикла: от разработки, изготовления, до завершающей сборки насосных агрегатов и задвижек — продукции с вековой репутацией. Номенклатура выпускаемых электронасосных агрегатов и трубопроводной арматуры постоянно расширяется. Завод также осуществляет ремонт насосов собственного производства.

Предприятие «ДМС-АКВА» является официальным представителем на Украине таких заводов, как АО «Молдовагидромаш», ЗАО «Катайский насосный завод», ОАО «ELDIN».

Финансово-инвестиционная деятельность 

Управление финансирования социального строительства занимается кредитованием покупателей строящейся недвижимости, реализацией строящейся недвижимости, проектным финансированием застройщика и страхованием.

Деятельность в сфере альтернативной энергетики и управления ТВО 

ООО «ЭКО АЛЬЯНС» занимается сбором и вывозом ТБО в городах Донецкой области, а также привлечением инвестиций в строительство мусороперерабатывающих заводов на Украине.

ООО «ЭКО-СОЮЗ» создано в 2007 году с целью изучения возможностей производства и применения альтернативного топлива CDR и других продуктов утилизации ТБО, а именно: создание условий полного сбора, транспортировки, утилизации, уничтожения и захоронения твёрдых бытовых, промышленных и опасных отходов, а также ограничение их отрицательного влияния на окружающую природную среду и здоровье населения.

ООО «ДМС-Экология» с 2008 года осуществляет разработку и согласование документации в сфере охраны окружающей среды по следующим направлениям: обращение с отходами, охрана атмосферного воздуха и охрана водных ресурсов.

ЗАО «ДМС-Энерго» занимается вопросами дегазации угольных пластов, а также другими участками скопления газа, не имеющего промышленного значения.

Правовая деятельность 

Правовая группа Корпорации объединяет ряд предприятий в сфере коллекторства, юридического сопровождения хозяйственной деятельности и гражданских правоотношений, антирейдерской деятельности.

Охранная деятельность 

Охранное агентство «Шквал» — многопрофильное предприятие, предоставляющее услуги в сфере комплексной безопасности объектов охраны, по перевозке товарно-материальных ценностей, охране государственных и частных объектов, сопровождению грузов и обеспечивающее защиту от рейдерских атак. ООО «Шквал» специализируется на охране крупных промышленных объектов, а также предоставляет услуги по комплексному обследованию зданий, помещений и информационных систем с целью выявления средств несанкционированного съёма информации.

Строительство и строительное производство 

ООО «Украинская строительная корпорация» («UBC») выполняет полный комплекс работ — от проекта до введения в эксплуатацию объектов разной функциональности, этажности и сложности общественного, промышленного и транспортного назначения. Предприятие входит в «пятерку» крупнейших застройщиков донецкого региона, является постоянным исполнителем муниципальных проектов по созданию и реконструкции транспортной инфраструктуры, в том числе и в рамках подготовки к Евро-2012. Непосредственной реализацией недвижимости занимается Департамент продаж Корпорации сформированный в 2005 году.

Краснолиманский песчаный карьер, работающий в структуре Корпорации с начала 2008 года, является одним из крупнейших предприятий региона и производит добычу песка строительного 1 класса применения открытым способом (горный) и методом гидронамыва (намывной). Запасы песка на двух разрабатываемых участках составляют порядка 3 млн м куб.

Рекламная деятельность 

Рекламное агентство «Борды Украины» — национальный оператор наружной рекламы. Компания располагает собственной сетью рекламных носителей в 29 городах: на юго-востоке Украины — в Донецкой, Луганской, Днепропетровской областях, а также в АР Крым, в центральной и западной Украине. Входит в топ-10 национального отраслевого рейтинга.

Железнодорожный транспорт 

ООО "Транспортная экспедиционная лизинговая компания «МТС» производит полный ремонт любого железнодорожного подвижного состава, антикоррозийную обработку и покраску вагонов. Одним из ключевых направлений работы предприятия является поставка запчастей грузовых вагонов.

Ежемесячный объем выполняемых компанией «МТС» ремонтных работ железнодорожного подвижного состава сегодня составляет 100 вагонов.

ООО "ТЭЛК «МТС» не только выполняет ремонтные работы, но и покупает подвижной состав (вагоны, тепловозы) с целью формирования собственного технического парка.

Инвестиционная деятельность 

Инвестиционная деятельность корпорации ДМС осуществляется в следующих направлениях:
 строительство мини-металлургического завода — ЗАО "ММЗ «ДМС» — по производству стали, не имеющей аналогов по качеству на Украине. Мощность — 500 тыс. тонн/год;
 строительство экспериментальной шахты — Шахта «Круглик» — с перспективным объемом ежегодной угледобычи в 440 тыс. тонн;
 строительство ветроэлектростанций в г. Донецке с перспективной мощностью 18 000 МВт;
 создание экологически и экономически эффективной системы сбора и хранения ТБО;
 строительство мусороперерабатывающих заводов для производства альтернативного топлива CDR;
 развитие национального оператора наружной рекламы с обеспечением вхождения предприятия в топ-5 Украины.

Социальная ответственность 

DMS реализует свою социальную миссию в таких направлениях, как создание новых рабочих мест и обеспечение достойной оплаты труда с возможностью постоянного профессионального роста, поддержка территориальных громад, создание экологически безопасных производств, всесторонняя поддержка спорта и популяризация здорового образа жизни, поддержка процесса возрождения православных ценностей.

В числе постоянных социальных программ корпорации «DMS» — опека детского дома № 1 в Куйбышевском районе г. Донецка, патронат Донецкой областной федерации рукопашного боя, популяризация здорового образа жизни среди детей и молодежи, что нашло выражение в реализации программы Федерации «Знание, здоровье, сила» (организация бесплатных секций по рукопашному бою в школах и приютах города), поддержка МФК «Енакиевец».

Ссылки 

 
 
 
 
 
 
 Департамент продаж DMS

Компании Украины
Компании Донецка